Знамя Всевеликого войска Донского — часть официальной символики донского казачества. За историю своего существования Всевеликое войско Донское имело множество разных знамён. Ниже представлены известные знамёна донских казаков.

Указом президента Российской Федерации Д. А. Медведева в 2010 году было официально учреждено знамя войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Ранние знамёна 
 18 марта 1614 года царь Михаил Федорович даровал донским казакам их первое официальное знамя. Знамя было соткано из камки красного цвета с лазоревой опушкой. В центре его находился двуглавый орёл, в кайме надпись:

 Второе Царское знамя было пожаловано казакам Алексеем Михайловичем 25 сентября 1645 года вместе с похвальной грамотой за храбрость. В грамоте было написано:

Знамя 1645 года было малинового цвета с зелёной каймой. Длина знамени по верхней кромке — 2 1/4 аршина, по нижней кромке — 4 1/4 аршина. Ширина — 3 1/4 аршина. На знамени был вышит двуглавый чёрный орёл с московским щитком на груди. Легенда на знамени гласила:

 Третье знамя было также пожаловано царем Алексеем Михайловичем в 1673 году за подвиги донских казаков на Азовском и Чёрном морях. На знамени было изображение льва с палашом, содержание надписи на нём не сохранилось.
 Четвёртое знамя донцы получили от царя Феодора Алексеевича в 1679 году. Оно было из лазоревой тафты с алыми каймами, 
 Позже войсковое знамя образца 1746 года содержало изображение государственного герба России с московским щитком на груди и шестью титульными щитками вокруг, в нижней части помещался пальмовый венок, а на кайме — титул императрицы Екатерины Алексеевны.

От Петра I до Александра II 
Среди войсковых регалий Донского войска были следующие высочайше пожалованные знамёна:
 Большое знамя, писанное на голубой камке, с изображением креста с тростью и копьем; вокруг креста 12 больших и 4 малых звезды, с надписью по краям знамени:

 Белое камчатное знамя, с изображением Государственного герба, окруженного шестью гербами царств и княжеств; ниже герба полукругом пальмовые и масличные ветви, с надписью по краям знамени с одной стороны — Императорского титула, а с другой:

. Пожаловано за подвиги по время великой Северной войны 1701—1721 гг.
 Белое знамя, с изображением Государственного герба и с надписью:

 Белое знамя, с изображением Государственного герба, а по углам — четырёх голубых щитов с серебряными крестами, около которых надпись: «Крестом Твоим, Христе, хвалимся и Святое Воскресение Твое поем и славим»; внизу две серебряные звезды, а по краям знамени надпись: «Нашим верным подданным Войску Донскому, за оказанную их службу и для учиненного с его шаховым величеством Персидским вечного мира». Пожалованы за участие донских казаков в войне с персами в 1722—1731 годах.
 Белое знамя, с изображением Государственного герба, а по сторонам его двух крестов в кругах, с надписью около крестов:

по краям же знамени, после Императорского титула, следующая надпись:

Пожаловано в 1744 году за участие в войне со Шведами 1741—1743 годов.
 Белое знамя, с изображением Государственного герба, а вверху по сторонам — двух круглых щитов с золотыми крестами и с надписью вокруг них:

по краям же знамени надпись:

Пожаловано за подвиги казаков в Прусскую семилетнюю войну в 1757—1763 гг..
 Белое знамя, с изображением с одной стороны Государственного герба, а с другой — щита с короной и вензелем Имени Императрицы, окруженного пальмовыми и масличными ветвями. Под щитом вид восходящего солнца и вышитая надпись:

Пожаловано за подвиги, оказанные в Польскую конфедератскую и первую Турецкую войны в 1767—1774 годах.
 Два белых знамени, с одинаковым изображением на каждом с обеих сторон Государственного герба с украшениями и следующими надписями:

Пожалованы в 1795 г., за подвиги, оказанные во время шведской и второй турецкой войны донскими казаками, под начальством походных атаманов ф. П. Денисова, Орлова, Платова и Исаева, в 1787—1792 гг..
 Белое знамя, с изображением Государственного герба, украшенного орденским крестом Св. Иоанна Иерусалимского и обвитого снизу пальмовыми ветвями, а сверху дугообразно лентой названного ордена, по которой вышита надпись:

на другой же стороне знамени, в серебряном поле, большой крест с лучами. По углам знамени с обеих сторон вензеля Имени Императора, в пальмовых и масличных ветвях, украшенные двумя коронами Императорского Российского и Мальтийского ордена. Пожаловано в 1800 году за участие в суворовском походе в Италию шести донских полков, под начальством походного атамана А. К. Денисова, в 1799 г.
 Белое (простое) знамя, с изображением Государственного герба в золотом щите, обвитом снизу пальмовыми и масличными ветвями, а сверху дугообразно лентой ордена св. Георгия, на которой вышита надпись:

на другой стороне, в серебряном щите, крест с лучами и с такими же украшениями и надписью, как на первой стороне; по углам знамени с обеих с горон вензеля Имени Императора, в пальмовых и масличных ветвях. Пожаловано в 1811 г., за подвиги во время второй французской войны в Пруссии, в которой участвовало тринадцать донских полков, под начальством атамана Платова, в 1807 году.
 Знамя в общем повторяло старое знамя Донского войска, дарованное за кампанию 1799 года. Но на новом знамени не было Мальтийского креста и гроссмейстерских корон. Был также изменён императорский вензель, а чёрная лента заменена на Георгиевскую;
 Белое (Георгиевское) знамя, с такими же изображениями, как и предыдущее; по Георгиевской ленте, обвивающей сверху Государственный герб, вышита надпись:

Пожаловано в 1817 году за подвиги во время Отечественной войны с французами.
 Белое знамя, с изображением Государственного герба в золотом щите, обвитом снизу пальмовыми и масличными ветвями, а сверху дугообразно лентой ордена св. Георгия, с другой же стороны, в серебряном щите, большой крест с лучами и такими же украшениями; по углам с обеих сторон вензеля Имени Государя Императора; на ленте вышита надпись: «Верноподданному Войску Донскому, за оказанные заслуги против Турок в 1828 и 1829 годах». Пожаловано в 1832 году, за отличные подвиги донских казаков в войнах с Персией и Турцией 1826—1829 годах.
 Белое знамя, с изображением на одной стороне Государственного герба в щите оранжевого цвета, обвитом пальмовыми и масличными ветвями, по углам вензеля Имени Государя Императора, а на другой — красный большой крест, с такими же украшениями; по краям знамени с обеих сторон надписи:

Пожаловано в 1849 году за подвиги десяти донских полков и 3-х батарей, находившихся в походе в Венгрию и Трансильванию.
 Георгиевское знамя, с надписью:

Пожаловано 26 августа 1856 года.
 Георгиевское знамя, с надписью: 
Пожаловано в 1868 году, в память заслуг, оказанных донцами в продолжение войны на Кавказе в 1804—1864 годах.
 Георгиевское знамя, с Александровской лентой и надписями вокруг знамени:

и под орлом — 
Пожаловано 3 января 1870 года.
 Георгиевское знамя, с надписью: 
и под орлом:

Пожаловано 30 августа 1879 года за участие в русско-турецкой войне.

См. также 
 Флаг Всевеликого войска Донского

Примечания 

Всевеликое войско Донское
Казачество
Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением двуглавого коронованного орла
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд